Tibron – imię dwóch wodzów greckich:
 Tibron (zm. 391 p.n.e.) – wódz spartański w wojnie Spartan z Persami i wojnie korynckiej
 Tibron (zm. 322 p.n.e.) – oficer w armii Aleksandra Macedońskiego